Rudder ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard de Rudder (Bezirksoberamtmann) (1864–1929), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Bernhard de Rudder (1894–1962), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 David Rudder (* 1953), Komponist und Sänger in den Genres Calypso und Soca
 Gilbert de Rudder (Pseudonym Grizzly; 1911–1946), belgischer Motorradrennfahrer
 James Earl Rudder (1910–1970), US-amerikanischer Militär, Politiker und Hochschulpräsident
 Pieter De Rudder (1822–1898), belgischer Landarbeiter

Sonstiges:
 Rudder Point, Landspitze von Leskov Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Rudder (Software)

Siehe auch:
 De Rudder (Begriffsklärung)